Gunnel Persson kan avse någon av följande personer:
Gunnel Eklund Persson (född 1939), svensk sångare
Gunnel Carlson (född 1956), svensk trädgårdsjournalist, programledare och författare, som hette Persson som ogift